Knallsilber ist der Name folgender explosiver Silbersalze:
 Silberfulminat AgCNO
 Silberazid AgN3
 Silbernitrid Ag3N
 Silberamid AgNH2, (Bertholletsches Knallpulver)